Travis puede referirse a:

Gente:
Travis (nombre)

Lugares:
Condado de Travis

Otros usos:
Travis (banda), una banda escocesa.
Una figura en la serie Bob el constructor.